Хамит Мухаметович Азимов (Хамит Кулмамет, Хамит Кулмаметов, Хамид Кульмаметов; ; ) — драматический актёр Татарского академического театра и Татарского республиканского передвижного театра.

Биография 
Родился 15(27) июня 1895 года в Казани. Отец — Мухамет Азимов. Мать — Рабига Мустафовна Утямышева, сестра миллионера Исмагыйля Утәмишева.
Его родители возражали против его сценической деятельности. Они принадлежали к знаменитому роду Азимовых, не допускающих лицедейство. Поэтому он вынужден был взять артистическую фамилию Кульмаметов, чтобы не бросать тень на религиозную семью предков Азимовых и Утямышевых.

В 1915 году — он начал свою сценическую деятельность в труппе «Сайяр».
В 1918 году — он женился на актрисе их труппы Гульсум Болгарской, от этого брака у них родились:
 дочь Фирдаус Болгарская (1919—2004, жена композитора Энвера Бакирова)
 сын Гаден (1922—1978, Участник Великой Отечественной войны 1941-45 годов)

В годы Гражданской войны 1917-22 годов — работал во фронтовых театральных труппах. С 1922 года — служил в Татарском академическом театре. С 1939 года — служил в Татарском республиканском передвижном театре Хамит Кульмамет по ложному обвинению подвергся сталинским репрессиям и в 1942 году пропал без вести в лагерях, так и не узнав о судьбе своих детей. Могила, причина и точная дата его смерти неизвестны.

Творчество 
Актёр сыграл ряд значительных ролей, среди которых:
 Исмагил «Галиябану» Мирхайдара Файзи
 Хан «Тахир и Зухра» Фатхи Бурнаша
 Хабибрахман «Первый театр» Галиаскара Камала
 Байрамгали «Бишбуляк» Таҗи Гиззата
 Фердинанд «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера (перевод Фатиха Амирхана)
 Чёрная мысль «Две мысли» Гафура Кулахметова
 Пристав «Берегись, взорвётся!» Карима Тинчурина
 Земляника «Ревизор» Н. В. Гоголя
 Татарин «На дне» А. М. Горького
 Уильяма Шекспира:
 Яго «Отелло»
 Клавдий «Гамлет»

Примечания

Источники 
 Театральная энциклопедия. «Кульмамет Хамид» Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961.
 Дания Гыймранова «Гөлсем Болгарская», Казан, «Татарстан китап нәшрияты», 1981
 «Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, с.307, столбец 1, строки 25-33, 1999
 «Татарская энциклопедия» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, т.3, с.509, 2-3 столбцы, строки с 7 снизу второго столбца до 17 сверху третьего столбца, 2002—2014
 «Милләттәшләр» «Габделхәмит Мөхәммәт улы Әҗимев»

Репрессированные в СССР
Татарский театр